Paolo Segneri ist der Name folgender Personen:

* Paolo Segneri der Ältere (1624–1694), italienischer Jesuit, Theologe und Volksmissionar
 Paolo Segneri der Jüngere (1673–1713), italienischer Jesuit und Volksmissionar